Roswell kan syfta på:

Roswellincidenten i närheten av Roswell, New Mexico
Roswell, Georgia, stad i Georgia
Roswell, New Mexico, stad i New Mexico
Roswell, Ohio, stad i Ohio
Roswell (TV-serie), en amerikansk science fiction-TV-serie från 1999
Roswell: The Aliens Attack, en TV-film från 1999
Roswell International Air Center, en stadsägd flygplats utanför Roswell, New Mexico

Personer
Roswell Farnham, en amerikansk republikansk politiker
Maggie Roswell, en amerikansk skådespelare
Roswell K. Colcord, en amerikansk republikansk politiker
Roswell P. Flower, en amerikansk demokratisk politiker
Joseph Roswell Hawley, en amerikansk politiker, general och journalist